hrabstwo Martin (ang. Martin County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Martin (ang. Martin County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Martin (ang. Martin County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Martin (ang. Martin County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Martin (ang. Martin County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Martin (ang. Martin County) w USA, w stanie Teksas